Příjmení Cach nosí více významných osobností:

 Jiří Cach (* 1935) – český amatérský výtvarník a řezbář
 Kateřina Cachová (* 1990) – česká atletka
 Vojtěch Cach (1914–1980) – český prozaik a dramatik